Бредфорд або Брадфорд () — топонім і прізвище в англомовних країнах.

Топонім

Бредфорд — місто в Англії, в Західному Йоркширі (Західний Райдінг), біля східних схилів Пеннінських гір

Брадфорд — місто, штат Арканзас
 Брадфорд — місто, штат Мен
 Брадфорд — місто, штат Нью-Гемпшир
 Брадфорд — місто, штат Нью-Йорк
 Брадфорд — місто, штат Пенсільванія
 Брадфорд — місто, штат Теннессі
 Брадфорд — місто, штат Вермонт
 Брадфорд — місто, штат Вісконсин
 Брадфорд — поселення, штат Іллінойс
 Брадфорд — поселення, штат Массачусетс
 Брадфорд — поселення, штат Огайо
 Брадфорд Тауншип — поселення в окрузі Клірфілд, штат Пенсильванія
 Брадфорд Тауншип — поселення в окрузі Маккін, штат Пенсильванія
 Брадфорд — переписна місцевість в окрузі Франклін, штат Айова
 Брадфорд — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир
 Брадфорд — переписна місцевість, штат Род-Айленд
 Брадфорд — переписна місцевість, штат Вермонт
 Бредфорд — назва двох округів у США

Прізвище
 Стівен Бредфорд () — член Асамблеї штату Каліфорнія.

Інше
 Бредфорд Сіті — англійський футбольний клуб з міста Бредфорда.